Список R&B синглов № 1 в США в 1992 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1992 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Три лидера этого чарта стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США Billboard Hot 100 chart: "Save the Best for Last, " «End of the Road» и «I Will Always Love You».
 Четыре песни также возглавляли недавно созданный чарт Rhythmic Top 40 chart, который дебютировал в октябре. В дополнение к двум вышеупомянутым песням в нём также были № 1 синглы «Real Love» и «If I Ever Fall In Love».

См. также 
 Лучшие синглы США 1992 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1992 году
 Top Country Albums 1992

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1992 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1992 года